«Синоптик» () — американская драма 2005 года режиссёра Гора Вербински с Николасом Кейджем в главной роли.

Сюжет 
Дэйв Сприц — популярный ведущий прогноза погоды в телешоу. В личной жизни у него одна неприятность за другой. Дэйв переживает тяжёлый развод. У его отца Роберта диагностирован рак и ему осталось жить несколько месяцев.

Пытаясь произвести впечатление на своих детей, Дэйв начинает искать более перспективную работу. Ему предлагают должность в крупном телешоу. Новая работа сулит блестящие перспективы и высокое жалование, однако Дэйву предстоит переехать в Нью-Йорк. Тем временем его бывшая жена Норин собирается выйти замуж, и это означает ещё большее отдаление от семьи. Сын переживает из-за того, что подозревает одного из знакомых семьи в том, что он сексуально домогается его. Дэйв жестоко избивает обидчика сына. Всё это только осложняет ситуацию.

На смертном одре отец просит Дэйва «выбросить весь мусор» из своей жизни и начать новую жизнь. Роберт умирает. Дэйв отправляется на место новой работы. Психологический кризис он пытается компенсировать увлечением — стрельбой из лука.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Гор Вербински
 Сценарист: Стив Конрад
 Оператор-постановщик: Федон Папамайкл
 Композитор: Ханс Циммер

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Гора Вербински
Фильмы США 2005 года